Il singolare del Paris Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Marat Safin 7–6 (7–1), 6–2, 4–6, 6–4

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1999
ATP Tour 1999